Тушинская может означать:

Топонимы 
 Тушинская (станция метро).
 Тушинская площадь.
 Тушинская улица.
 Тушинская — станция МЦД-2.